Mistrzostwa Świata w Zapasach 2011 odbyły się od 12 do 18 września 2011 w hali Sinan Erdem w Stambule.

Reprezentacja Polski

kobiety 
 styl wolny
 Iwona Matkowska (Agros Żary) – 30. (48 kg)
 Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 11. (51 kg)
 Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm) – 9. (55 kg)
 Agata Pietrzyk (Suples Kraśnik) – 10. (59 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 11. (63 kg)
 Agnieszka Wieszczek-Kordus (Grunwald Poznań) – 30. (72 kg)

mężczyźni 
 styl klasyczny
 Dawid Ersetic (Unia Racibórz) – 24. (55 kg)
 Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – 22. (60 kg)
 Mateusz Wanke (Unia Racibórz) – 49. (66 kg)
 Jakub Tim (Sobieski Poznań) – 27. (74 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – srebrny medal (84 kg)
 Damian Fedorowicz (Agros Żary) – 37. (96 kg)
 Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) – 5. (120 kg)

 styl wolny
 Adam Sobieraj (Grunwald Poznań) – 16. (66 kg)
 Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 12. (74 kg)
 Radosław Marcinkiewicz (Górnik Łęczna) – 16. (84 kg)
 Radosław Baran (Grunwald Poznań) – 13. (96 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 22. (120 kg)

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2011 w zapasach
2011 w Turcji
Zawody sportowe w Stambule